Pinus hamata — видовое название хвойных деревьев:
  — 
 , nom. illeg. —

Примечания